Hodoșa se poate referi la:

 Hodoșa, Mureș
 Hodoșa, Harghita

Vezi și 
 Hodoș (dezambiguizare)